

Musica 
 Quiet Riot – gruppo musicale heavy metal statunitense
 Quiet Riot – album dei Quiet Riot del 1978
 Quiet Riot II – album dei Quiet Riot del 1979 
 Quiet Riot – album dei Quiet Riot del 1988

Televisione 
 Prova finale (Quiet Riot) – episodio della quarta stagione di Prison Break
 Quiet Riot! – episodio della prima stagione di The Replacements - Agenzia sostituzioni
 Un meritato riposo (Quiet Riot) – episodio della seconda stagione de Il laboratorio di Dexter